Regierung Kampmann steht für folgende Regierungen Dänemarks:

 Regierung Kampmann I (1960)
 Regierung Kampmann II (1960 bis 1962)